Nacionalni park Yellowstone, nacionalni park Sjedinjenih Američkih Država koji se rasprostire na područjima tri zapadnoameričke savezne države: Wyoming, Montana i Idaho.
 Yellowstone (jezero)
 Yellowstone (rijeka)
 Vruća točka Yellowstone, geološka vruća točka